Natural Mystic (nummer), een nummer van Bob Marley & The Wailers van het album Exodus
Natural Mystic: The Legend Lives On, een compilatiealbum van Bob Marley & The Wailers